Colburn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colburn (Idaho)
 Colburn (Indiana)
 Colburn (Wisconsin), im Chippewa County
 Colburn (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Colburn (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin

Personen:
 Allan Philip Colburn (1904–1955), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Henry Colburn (1784 oder 1785–1855), britischer Verleger
 Irving Wightman Colburn (1861–1917), US-amerikanischer Erfinder und Fabrikant
 Lawrence Colburn (1949–2016), US-amerikanischer Vietnamkriegsveteran
 Richard Colburn (* 1970), Schlagzeuger der schottischen Band Belle & Sebastian
 Richard F. Colburn (* 1950), US-amerikanischer Politiker, US-Senator

im NRHP gelistete Objekte:
 Colburn Bridge, in Pittsford, Vermont, ID-Nr. 90001493
 Colburn House, in Bozeman, Montana, ID-Nr. 87001813
 Colburn House State Historic Site, in Pittston, Maine, ID-Nr. 04000741
 Colburn Park Historic District, in Lebanon, New Hampshire, ID-Nr. 86000782
 Colburn School-High Street Historic District, in Westwood, Massachusetts, ID-Nr. 00000641

Siehe auch:
 Colburn-Zahl
 Mount Colburn, Berg auf der Shepard-Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Colburn Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller